Torno ima više značenja:
 Torno (Komo)
 Torno (Kozenca)
 Torno (Frozinone)
 Torno (Latina)
 Torno (Potenca)